Stary Szpital – budynek z 1859 w Krzeszowicach, dawny szpital, przeznaczony dla chorych pracowników Hrabstwa Tenczyńskiego, m.in. górników, pracowników dworskich, folwarcznych i leśnych. Zofia Potocka z Branickich w 1822 zakupiła pole wraz ze źródłem siarczanym Źródło Zofia (Źródło pod szpitalem) i wybudowała w jego pobliżu ów budynek klasycystyczny, o dwóch piętrowych ryzalitach połączonych parterowym łącznikiem. W 8 salach było 43 łóżek oraz kaplica, kancelaria, kuchnia, apteczka, mieszkanie dla łazienki w których wykorzystywano wodę z owego źródła. Wokół budynku istniał obszerny ogród. Udzielał również pomocy medycznej dla powstańców, oraz w czasie epidemii cholery w 1855 i I wojny światowej.

Pierwszym lekarzem, który kierował szpitalem był dr Jan Oszacki, z którym współpracował chirurg, dr Jan Rawicz Jaszczurowski. Szpital zakończył działalność w 1922. Budynek przeznaczono na mieszkania a źródło zostało znacznie zniszczone. Obecnie w budynku (przy ul. Szpitalnej) znajdują się mieszkania.

Bibliografia 
 Julian Zinkow, Krzeszowice i okolice Wydawnictwo PTTK "Kraj" Warszawa-Kraków 1988 s. 28, 29

Dawne szpitale w Polsce
Obiekty budowlane w Krzeszowicach